Peter Worm ist der Name folgender Personen:

* Peter Worm (Jurist) (* 1957), deutscher Verwaltungsjurist
 Peter Worm (Historiker) (* 1973), deutscher Historiker 

Siehe auch:
 Peter Wurm (* 1965), österreichischer Politiker (FPÖ) und Unternehmer